Ferenczy Károly (1862–1917) festő
 Ferenczy Károly (1876–1945) színész
 Ferenczy Károly (1901–1972) fogorvos, radiológus, egyetemi tanár
 Ferenczy Károly (?) Ybl Miklós-díjas építész

Jegyzetek